Syrinks (łac. Syrinx) – w mitologii greckiej jedna z nimf, córka Ladona, zamieniona w trzcinę
 syrinks (fletnia Pana) – instrument muzyczny złożony z szeregu drewnianych piszczałek
 Syrinks – planetoida o numerze katalogowym 3360

Zobacz też 

 Pan i Syrinks – obraz J. Jacoba
 Syrinx – rodzaj mięczaków z rodziny Turbinellidae
 Acrocephalus syrinx (trzciniak atolowy) – gatunek ptaka z rodziny trzciniaków